Келе́ндрия Трин «Ке́лли» Ро́уленд (; род. , , штат Джорджия) — американская певица и актриса. Выступает в стиле современный ритм-энд-блюз, является автором текстов песен.

Биография 
Получила известность как одна из основательниц известной американской группы Destiny’s Child — самой продаваемой R&B-группы за всю историю, согласно World Music Awards и Sony BMG. После серии успешных альбомов, выпущенных в составе группы, и сотрудничества с рэпером Nelly над синглом «Dilemma», получившим «Грэмми» в номинации «Лучшее рэп/песенное совместное исполнение», Роуленд выпустила свой первый сольный альбом «Simply Deep» (2002). Альбом имел коммерческий успех, было продано более 2,5 млн копий («Simply Deep» достиг 1-го места в хит-параде Великобритании и 12-го места в хит-параде американского журнала «Billboard»).

Второй альбом «Ms. Kelly» (2007) издан 25 июня в Европе, 3 июля в США. Включал синглы «Like This» (в сотрудничестве с рэп-исполнительницей Eve), «Ghetto» (в сотрудничестве с рэпером Snoop Dogg), «Work». В США «Ms. Kelly» поднялся на 6-е место хит-парада «Billboard», но в Великобритании этот альбом смог достичь лишь 37-й строчки национального хит-парада. В переиздание «Ms. Kelly», которое получило название «Ms. Kelly Deluxe» и было выпущено в 2008 году, был включён новый сингл «Daylight» (при участии рэпера Трэвиса МакКоя из хип-хоп-группы Gym Class Heroes). «Ms. Kelly Deluxe» занял 23-е место в хит-параде Великобритании.

Исполнительница хита 2009 года «When Love Takes Over» в сотрудничестве с Дэвидом Гетта.

Личная жизнь 
С 9 мая 2014 года Келли замужем за своим менеджером Тимом Уизерспуном, с которым она встречалась 3 года до их свадьбы. У супругов есть сын — Тайтан Джюэлл Уизерспун (род.04.11.2014). 21 января 2021 года певица родила второго сына — Ноя Джона Уизерспуна.

Дискография

Студийные альбомы 
 Simply Deep (2002)
 Ms. Kelly (2007)
 Here I Am (2011)
 Talk a Good Game (2013)

Фильмография 
Помимо певческой карьеры Роуленд принимала участие в съёмках фильмов и телевизионных сериалов:

Награды 
За сингл «Dilemma» Роуленд получила награды (2003 год):
 «Грэмми» в номинации «Лучшее рэп/песенное совместное исполнение»
 «London’s Favorite International Single»
 «Best Video International»
 «Hot Rap Track of The Year»

Прочие награды:
 «Best R&B International» (2003)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Лауреаты премии «Грэмми»
Поп-вокалисты США
Келли Роуленд